Craig Russell peut désigner :
 Craig Russell (acteur britannique)
 Craig Russell (acteur canadien)